Сен-Бартелемі́-д'Анжу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на схід від Нанта, 5 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3608 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8548,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Бартелемі-д'Анжу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бартелемі-д'Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара